Biaudet est un patronyme porté, entre autres, par les personnes suivantes :

 Eva Biaudet (1961- ) : ministre, femme politique finlandaise,
 Jean Charles Biaudet (1910-2000) : historien français,
 Aisa Biaudet (1884–?), Poétesse finno-suédoise,
 Ali Biaudet (1895-1935), employé de banque, journaliste sportif, 
 Gabriel Biaudet (1848-1898), traducteur et maître de conférences à l'Université d'Helsinki,
 Henry Biaudet (1869-1915), historien finlandais, 
 Léon Biaudet (1882-1968), médecin finlandais et militant écologiste, 
 Rudi Biaudet (1953-), navigateur de course finlandais,
 Teddy Biaudet (1886-1967), médecin finlandais et écrivain

Homonymie de patronyme